O Sport Club Americano é um clube brasileiro de futebol, da cidade de Novo Hamburgo, no estado do Rio Grande do Sul. Suas cores são azul e branco.

História 
O Americano foi fundado no dia 12 de julho de 1934, no Bairro Canudos. No ano de 2005, após dez anos sem disputar o Campeonato Gaúcho de Amadores, o clube veio a ser vice-campeão da competição, perdendo o título para o Sete de Setembro de Dois Irmãos.

No ano seguinte, em 2006, o Americano deu a volta por cima, conquistando de forma invicta o título estadual amador. O bicampeonato ocorreu um ano mais tarde, após derrotar o Grêmio Ibirubá por 1 a 0, com gol de Marcelão, no dia 28 de outubro em Novo Hamburgo. No final de 2008, conquistou pela primeira vez o Campeonato Sul-Brasileiro Amador com equipes de todo o Brasil, realizado na cidade de Guarulhos, em São Paulo

Em 2009, as categorias 1994 e 1999 foram 4º colocadas na LIFESA. Em janeiro de 2010, o Americano participou de uma competição internacional pela primeira vez em sua história: a Adidas Cup. Nesta competição, a categoria 96 ficou com a segunda colocação, perdendo a final nos pênaltis. No mesmo ano, a escolinha de futebol do clube confirmou a presença na Liga de Futebol Encosta da Serra (Lifesa). Participarão da competição os alunos nascidos nos anos de 95, 96, 97, 98, 99 e 00.

Títulos

Torneios Regionais 
 Campeonato Sul-Brasileiro de Amadores: 2008 e 2013.

 Liga Encosta da Serra - Juvenil: 2010.

 Liga Encosta da Serra - Sub-11: 2011.

Torneios Estaduais 
 Campeonato Gaúcho de Amadores: 3 vezes (2006, 2007 e 2013).

Americano (Novo Hamburgo)
Americano (Novo Hamburgo)